Le Voyou, un film de Graham Cutts sorti en 1925 ;
 Le Voyou, un film de Claude Lelouch sorti en 1970 ;
 Voyou, un album de Michel Berger paru en 1983 ;
 Voyou, une chanson de Michel Berger issue de cet album ;
 Voyou, nom de scène de Thibaud Vanhooland, un chanteur.

Homonymie de titre